Гарамов, Владимир Алексеевич (1951—2012) — советский и российский цирковой артист, заслуженный артист России.
 Гарамов, Олег Юрьевич (1956—2016) — советский и российский морской офицер, командир 30-й дивизии надводных кораблей, контр-адмирал.

 Гарамова, Римма Геннадиевна (род. 1995) — украинский стрелок из лука.